Meade County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Meade County (Kansas)
Meade County (Kentucky)
Meade County (South Dakota)